

Тересва — річка в Україні, у Тячівському районі Закарпатської області
Тересва — селище міського типу, Закарпатська область, Тячівський район
 Тересва — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією
 Тересва — залізнична станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці